Talamo – struttura del sistema nervoso centrale
 Talamo – in botanica, apice del peduncolo fiorale
 Talamo – camera nuziale o letto coniugale; in senso figurato, riconduce alle nozze
 Talamo – tipo particolare di sedia gestatoria

Persone 
Antonio Talamo – giornalista e scrittore italiano
Edoardo Talamo – politico italiano
Gino Talamo – attore e regista italiano
Giuseppe Talamo – storico e accademico italiano
Manfredi Talamo – militare italiano